Cristo Rei (Dili), een beeld in Oost-Timor
 Cristo Rei (subdistrict), een subdistrict van het Oost-Timorese district Dili
 Cristo Rei (Madeira), een beeld in Portugal

Zie ook 
 Christus Koning (doorverwijspagina)